Чемпионат Эстонии по футболу 1935 — 15-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом во второй раз стала «Эстония».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1935
Футбол в Европе в 1935 году
1930-е годы в Эстонии